Grasa steht für
 Grasa (Sabiñánigo), Ort in der spanischen Gemeinde Sabiñánigo
 Grasa (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Grasă de Cotnari, rumänischer Weißwein

Siehe auch:
 Krasa